

Geografia 
 Po di Gnocca – uno dei rami attivi del Po, nel Delta del Po
 Gnocca – località di Porto Tolle, in Veneto

Altro 
 Gnocca – nome dialettale comune per organo genitale femminile

Altri progetti